

Astronomia 
 1510 Charlois – Asteroide
 Auguste Honoré Charlois – Astronomo
 Charlois Regio – Createre dell'asteroide 433 Eros

Geografia 

 Charlois – Villaggio nei pressi di Rotterdam, nei Paesi Bassi